СДЛ — сапёрная деревянная лодка, применявшаяся в Красной Армии в период Второй мировой войны.

Сапёрная деревянная лодка СДЛ предназначена для десантной переправы. Разработана в первой половине 1930-х годов. В сапёрном батальоне стрелковой дивизии находилось 36 лодок СДЛ или ЛМН. Конструкция лодки допускала ее изготовление силами войск.

Техническое описание 
Лодки применяются для переправы десанта из расчёта по 1 стрелковому отделению на лодку. Лодку обслуживает 2 сапёра.

На двух лодках переправляется пушка с передком общей массой до 2 т.

Из 2-3 лодок собираются паромы грузоподъёмностью 2-4 т.

Технические характеристики 
 грузоподъёмность — 2 т;
 масса — 300 кг;
 ширина — 1,5 м;
 длина — 6,8 м;
 высота — 0.48 м;
 время изготовления — 60 рабочих часов со средствами механизации (электрифицированный инструмент).

Примечания

Литература 
 Краткий справочник по военно-инженерному делу. ВИА им. Куйбышева. М-1941.

Ссылки 
 http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=4291.0

Десантные лодки